Верхнетаги́льский чугуноплави́льный и железоде́лательный заво́д — металлургический завод, основанный Никитой Демидовым и действовавщий в 1720—1917 годах на территории современного города Верхнего Тагила Свердловской области.

Географическое положение 
Завод был расположен в верховьях реки Тагил, впадающей в реку Туру, приток реки Тобол, на пожалованной Петром I земле.

История создания 
На основании разрешения Берг-коллегией в 1716 году Никита Демидов начал строительство завода в мае 1718 года. Завод был окружён деревянной крепостной стеной. В январе 1720 года завод был запущен. Завод являлся вспомогательным для Невьянского завода.

В 1776 году в устье Вогулки при впадении её в Верхнетагильский пруд, в двух верстах от Верхнетагильского завода был построен вспомогательный прокатный Вогульский завод.

В 1910 году кричное производство было прекращено, также в 1910 году была остановлена доменная печь. В период Первой мировой войны доменное производство было возобновлено, но в 1917 году завод был закрыт, и после Гражданской войны работы не возобновил. Заводское оборудование было перемещено на Верх-Исетский завод, Невьянский завод и Калатинский завод.

Оборудование завода 
В 1720 году на заводе имелись 2 домны, одна из которых была запасной, 4 молота, якорная фабрика и цех сверления и обточки пушек. Земляная плотина была в длину 162,1 метра, шириной у основания 42,7 метра, по верху 32 метра и высотой 8,5 метра, а пруд был длиной в 3 версты. В 1770 году плотина уже была длиной 192 метра, шириной 36,3/57,6 метра, высотой 4,26-8,5 метра. Домна высотой 7,8 метра. В 1797 году доменная фабрика с одной доменной печью и четырьмя молотовыми фабриками с 18 кричными горнами и 9 молотами.

В 1807 году по данным берг-инспектора  каменная доменной фабрика состояла из одной доменной печью с цилиндрическими чугунными мехами, а две каменные кричные фабрики с 13 горнами и 14 молотами, также на заводе имелся дощатый стан и 17 водяных колес (14 боевых и 3 меховых). В 1827 году домна имела высоту 10,5 метра и 3,1 метра ширины. В конце 1850-х годов были поставлены 4 паровые машины мощностью в 36 л. с., в 1860 году оставалось 19 водяных колёс. В 1890-х годах введено печное углежжение. В 1887 году доменная печь достигла 17,4 метра. В 1900 году действовали только 2 водяных колеса мощностью 40 л. с., 3 водяных турбины в 265 л. с., 3 паровых машины в 160 л. с., а также имелись 9 кричных горна, 4 паровых молота, 5 прокатных станов.

Сырьё 
Сырьём являлся магнитный железняк (60—67 % железа) с Высокогорского рудника в 75 верстах и бурый железняк с Староборского рудника в 20 верстах. А уголь производился в куренях на расстоянии 2—13 верстах. В 1827 году среднее содержание в руде железа снизилось до 58 %.

В 1827 году угар чугуна при переделе его в железо составлял 33 % (в 1806 году тоже 33 %), на выплавку 1 пуд чугуна употреблялось 1 пуд 9 фунтов угля (в 1806 году — 2 пуда), на выковку 1 пуд железа — 4,65 пудов угля (в 1806 году — до 5 пуда).

Численность завода 

В 1757 году численность завода составила 436 крепостных и 429 приписных крестьян. В 1797 году стало 966 собственных и 50 казённых, приписных крестьян не было. В 1807 году уже было 882 человека (447 крепостных и 375 вечноотданных). В 1860 году численность сократилось до 778 человек. В 1888 году численность составляла более чем 900 человек.

Собственник завода 
Собственниками завода в разные годы были:
 Никита Демидов (1718—1725);
 Демидов, Акинфий Никитич (1725—1745);
 Демидов, Никита Никитич (1745—1758);
 Демидов, Прокофий Акинфиевич (1758—1769);
 Яковлев, Савва Яковлевич (январь 1769—1784);
 Яковлев, Иван Саввич (1787 —);
 графиня Стенбок-Фермор;
 Акционерное общество Верх-Исетских горных и механических заводов (1910—1917).

Продукция

Примечания 

Исторические предприятия Верхнего Тагила
Исчезнувшие предприятия Российской империи
Металлургические заводы Российской империи
Металлургия Урала